Carlota Cristina Sofía de Brunswick-Wolfenbüttel (en alemán, Charlotte Christine Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel; Wolfenbüttel, 28 de agosto de 1694-San Petersburgo, 2 de noviembre de 1715) fue una princesa alemana, esposa del zarévich Alejo Petróvich Románov y madre del zar Pedro II de Rusia.

Primeros años 
Carlota Cristina era la segunda hija del duque Luis Rodolfo de Brunswick-Wolfenbüttel y de su esposa, Cristina Luisa de Oettingen-Oettingen. Fue criada en la corte del rey polaco Augusto II, cuya esposa, Cristiana Eberardina de Brandeburgo-Bayreuth, era su pariente lejana y también su madrina.

A finales de 1709, el zar Pedro I de Rusia envió a su hijo, Alejo, a Dresde para terminar su educación. Allí, conoció a Carlota por primera vez. Carlota le parecía un buen partido al zar Pedro para su hijo, porque su hermana mayor, Isabel Cristina, se casó con el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, y el apoyo de Austria en la próxima pelea con los turcos fue apreciado por los diplomáticos rusos.

Matrimonio 
El 25 de octubre de 1711, Carlota Cristina contrajo matrimonio con el zarévich Alejo Petróvich Románov, hijo de Pedro el Grande.

A Carlota se le permitió continuar practicando la fe luterana pero con la promesa de que sus hijos serían criados bajo la fe de la Iglesia ortodoxa. Este matrimonio fue el primero en romper la vieja tradición de la familia imperial rusa de sólo casarse con mujeres de la nobleza rusa. Así, Carlota fue el primer miembro de la familia imperial que procedía de una dinastía europea extranjera. En 1713, recibió del emperador el título de gran duquesa de Rusia.

Gozaba del favor de su suegro, el zar Pedro I, pero vivió una vida aislada en su propia corte, compuesta casi en su totalidad por extranjeros. En el principio, su matrimonio con Alejo fue feliz, pero su borrachera pronto comenzó a tensar su relación y Alejo la ignoraba prácticamente en todas las manifestaciones públicas y sociales, llegando incluso a llevar a su amante finesa, Afrosinia Fiódorova, a vivir en la corte.

Carlota encontró cierto consuelo en el nacimiento de su hija, Natalia, y de su hijo Pedro, más tarde Pedro II de Rusia.

Descendencia 

De su matrimonio con Alejo Petróvich Románov, tuvo dos hijos: 

 Natalia (12 de julio de 1714-22 de noviembre de 1728), gran duquesa de Rusia. Murió joven, sin descendencia.

 Pedro II (12 de octubre de 1715-18 de enero de 1730), zar de Rusia entre 1727 y 1730. Murió joven, sin descendencia.

Muerte 
Carlota Cristina murió en el parto al dar a luz a su segundo hijo, Pedro, futuro zar Pedro II. Su cuerpo fue sepultado en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo.

Ficción 
Unos cincuenta años después de su muerte, una leyenda decía que Carlota no murió en 1715 y, en lugar de su cadáver, se puso una muñeca de madera en su féretro. De acuerdo con esto, ella huyó a Luisiana, donde se casó con un oficial francés llamado d'Auban, con quien más tarde se trasladó a París, Francia. Más tarde se trasladaron a la isla de Borbón, y cuando murió d'Auban, Carlota volvió a Europa, viviendo en París y Bruselas, Bélgica, con una pensión de su sobrina, la emperatriz María Teresa I de Austria. Heinrich Zschokke desarrolló esta leyenda en una novela corta titulada Die Prinzessin von Wolfenbüttel.

Ancestros 

Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel
Nobles alemanas del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII

Consortes de la casa de Welf‎

Braunschweig-Wolfenbüttel

Carlota
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Fallecidas por parto
Políticos de Rusia del siglo XVIII
Nacidos en Wolfenbüttel
Fallecidos en San Petersburgo
Rusas del siglo XVIII